

Musica 
 Rooster – gruppo musicale britannico
 Rooster – singolo degli Alice in Chains del 1993 
 Rooster – album dei Rooster del 2005

Televisione 
 Rooster – film per la televisione del 1982 diretto da Russ Mayberry